Fegyveres erők létszáma országonként: ide tartoznak azok a kormány által támogatott katonák is, akik a saját kormányuk bel- és külpolitikáját támogatják. Az ország kifejezést a leggyakoribb értelemben használják: olyan állam, amely szuverenitást gyakorol vagy korlátozott elismerést élvez.

A lista tartalma

 Az államok nevei, saját nemzeti lobogójukkal együtt.
 A jelenleg aktív katonai állomány. 
 Tartalékos katonai állomány, amely általában nem felfegyverzett és szükség esetén mozgósítható.
 Paramilitáris állomány: olyan fegyveres egységek, amelyek nem tekinthetők a nemzet formális katonai erője részének.
 A katonai és paramilitáris állományok teljes száma, ezer lakosra jutó arány.
 Mivel a világ katonai ereje folyamatosan változik, ezért egyetlen végleges listát sem lehet összeállítani.

Az itt felsorolt 171 ország közül a két Korea és Vietnám rendelkezik a legnagyobb hadsereggel, például náluk a civilek, a rendőrök beletartoznak a tartalékos személyzetbe. Egyes országokban, például Olaszországban és Japánban csak önkéntesek vannak a hadseregben, míg máshol, például Mauritiuson és Panamában nincsenek nemzeti hadseregek, csak paramilitáris erők.

Lista
Az alábbi lista a The Military Balance 2021-es kiadásából származik, amelyet a International Institute for Strategic Studies évente tesz közzé.

A listán nem szerepelnek Abházia, Andorra, Bhután, Comore-szigetek, Észak-Ciprus, Grenada, Hegyi-Karabah Köztársaság, Kiribati, Liechtenstein, Maldív-szigetek, Marshall-szigetek, Mikronézia, Monaco, Nauru, Palau, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, São Tomé és Príncipe, San Marino, Szamoa Szomáliföld, Szváziföld, Tonga, Tuvalu, Vanuatu és Vatikán hadseregei.

Jegyzetek

Fordítás 

Katonák